А1 Етнікі 2009—2010 — 70-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2010
‎Греція
Греція
2009 у грецькому спорті
2010 у грецькому спорті